Betolakodók (2011), Juan Carlos Fresnadillo filmje
 Betolakodók (2015), Adam Massey filmje